

Localidades 
 Friendship (Arkansas)
 Friendship (Tennessee)
 Friendship (Wisconsin)
 Friendship Village
 Friendship (Suriname)

Outros 
 Friendship 7

Desambiguação